rynia (roślina) (Rhynia) – rodzaj roślin kopalnych z gromady ryniofitów

2 miejscowości w Polsce: 
 Rynia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Nieporęt 
 Rynia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre